Гармонія — узагальнююче поняття, що вказує на поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей (предметів, явищ, частин цілого).

 Гармонія (музика) — приємна для слуху злагодженість звуків, милозвучність; закономірне поєднання тонів
 Гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів — частина теорії музики, вчення про правильну побудову співзвуччя в композиції.
 Гармонія — давньогрецька богиня.
 Harmonia (комаха) — рід жуків з родини сонечок.
 Гармонія сфер — античне і середньовічне вчення про музично-математичне влаштування космосу.
 Гармонія (фільм) — радянський художній фільм 1977 року.
 Гармонія морів — найбільший круїзний лайнер у світі.

Див. також 
 Гармоніка

Джерела 
 Великий тлумачний словник сучасної української мови.;)— Видавництво «Перун», 2005.

Посилання 
Гармонія  //